Marienthal eller Mariental kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Marienthal, Luxemburg, Mersch,

Namibia 

 Mariental – en ort

Polen 

 Kosakowo, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat kętrzyński,

Tyskland 

 Marienthal, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Hamburg-Marienthal, kvarter, 
 Mariental, Niedersachsen – en kommun i Landkreis Helmstedt, delstaten Niedersachsen
 Mariental (kommunfritt område) – ett kommunfritt område i Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Marienthal, Zehdenick – ort, tidigare kommun, Zehdenick, Brandenburg

Se även 
 Kloster St. Marienthal – cistercienserkloser i Sachsen, Tyskland
 Dienststelle Marienthal – officiell beteckning för ett skyddsrum för Västtysklands regering, se Regeringsbunkern

Robotskapade Polenförgreningar